Riat ist der Nachname folgender Personen:

 Damien Riat (* 1997), Schweizer Eishockeyspieler

RIAT steht für:

 Royal International Air Tattoo, jährlich stattfindende militärische Luftfahrtshow

Abkürzung